Reich (Hunsrück), plaats in Rijnland-Palts
Duitse naam van de Lotharingse gemeente Riche
Duitse term voor rijk, meer bepaald ook het Deutsches Reich

Personen met de naam Reich
Steve Reich, componist
Wilhelm Reich, psycholoog en psychiater